Flistads landskommun kan syfta på:
Flistads landskommun, Västergötland
Flistads landskommun, Östergötland